«Tamare» puede referirse a:

 Tamare, río en el estado Zulia entre los municipios Simón Bolívar y Lagunillas; 
 Tamare, población del municipio Lagunillas, del estado Zulia; 
 Tamare, parroquia del Municipio Mara del estado Zulia, cuya capital es Santa Cruz de Mara; 
 Tamare, población del municipio Municipio Mara del estado Zulia, ubicada en la parroquia anterior a la que da su nombre; o
 Tamare, antigua tribu indígena del estado Zulia.